Borisz Godunov (1552–1605) orosz cár, uralkodott: (1598–1605).
Borisz Godunov Muszorgszkij operája Puskin műve alapján, első változata 1868–1869-ben készült.